Salisbury (Anglia)
 Salisbury (Dél-Ausztrália)
 Salisbury (Connecticut)
 Salisbury (Észak-Karolina)
 Salisbury (Massachusetts)
 Salisbury (Maryland)
 Salisbury (Missouri)
 Salisbury (Oregon)
 Salisbury – Zimbabwe fővárosának régi neve
 Salisbury, a volt Uriah Heep második stúdióalbuma